

Ляга-Вож — річка у Республіці Комі, права притока Великої Ляги
 Ляга-Вож — річка у Республіці Комі, ліва притока Иджид-Ляги